Název Křižanov má více sídel:

jméno obce:
 Křižanov (okres Žďár nad Sázavou) – městys v okrese Žďár nad Sázavou
 Křižanov (okres Písek) – obec v okrese Písek

jméno části obce:
 Křižanov (Hořičky) – část obce Hořičky v okrese Náchod
 Křižanov (Hynčina) – část obce Hynčina v okrese Šumperk
 Křižanov (Hrob) – část města Hrob v okrese Teplice

Externí odkazy